A Praia dos Cavaleiros localiza-se no município brasileiro de Macaé no estado do Rio de Janeiro (estado) Ideal para o banho e a pesca em suas várias lajes e costões. Na Praia dos Cavaleiros realizam-se as competições esportivas do FestVerão, com uma vista ainda mais para Ilha de Santana.

Cavaleiros